Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute du 7 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosalyn Fairbank.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jo Durie et Anne Hobbs.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1982
Birmingham
Tennis en Angleterre en 1982
Tennis en juin 1982